Wolfbach ist ein Gewässername:
 Wolfbach (Böglesbach), linker Zufluss des Böglesbach (zum Weilerbach zur Fils) in Schlat, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Wolfbach (Holenbach), linker Hauptstrang-Oberlauf bis zum Mühlenhof bei Rietheim, Stadt Villingen-Schwenningen des Holenbachs (zur Brigach bei Kirchdorf, Gemeinde Brigachtal), beide Orte im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wolfbach (Limmat), rechter Zufluss der Limmat im Zürichsee in Zürich, Kanton Zürich
 Wolfbach (Lorze), linker Zufluss der Lorze bei Schmidtli, Gemeinde Baar, Kanton Zug
 Wolfbach (Nonnenbach), rechter Zufluss des Nonnenbachs (zur Wilden Gutach) vor Nonnenbach, Ortsteil Obersimonswald, Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Wolfbach (Ramsbach), rechter Zufluss des Ramsbachs (zur Gutach, zur Kinzig) bei Ramsbach, Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Wolfbach (Salzach), rechter Zufluss vom Breitebenkopf der Salzach bei Pülz, Markt Taxenbach, Bezirk Zell am See. Salzburg
 Wolfbach (Schlehwiesengraben),rechter Zufluss des Schlehwiesengrabens (zum Kennerbach oder Lachengraben, zur Breg) in Hausen vor Wald, Stadt Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wolfbach (Waldhäuser Bach), rechter Zufluss des Waldhäuser Bachs oder Waldhäuserbachs (zum Harmersbach) vor Oberharmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Wolfbach kann außerdem stehen für:
 Wolfbach Verlag Zürich, Schweizer Verlag

Siehe auch:
 Wölfebächel
 Wolfgraben
 Wolfsbach
 Wulfbach